Miejscowości w Polsce
 Kalinowiec – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Kalinowiec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura
 Kalinowiec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów
 Kalinowiec – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew